

Botanica
Pruno – genere di piante della famiglia delle Rosacee
Pruno o Susino – albero da frutto

Geografia

Francia
Pruno – Comune francese del dipartimento di Corsica settentrionale

Italia
Pruno – area forestale del Cilento
Pruno – frazione di Stazzema in provincia di Lucca
Pruno/Enzelbaum – frazione di Campo di Trens in provincia di Bolzano

Pagine correlate
Monte Pruno (disambigua)